Irisch steht für:
 die irische Sprache
 das Adjektiv zum Bezug auf die Insel Irland oder die Republik Irland

Die englische Form Irish ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Tanner Irish (* 1940), US-amerikanische Bischöfin
 Colin Irish (* 1961), englischer Basketballspieler
 Dick Irish (1930–2015), US-amerikanischer Autorennfahrer
 William Irish, Pseudonym von Cornell Woolrich (1903–1968), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch: